World Slavery Tour foi uma turnê de concertos da banda de heavy metal Iron Maiden, iniciada em 9 de agosto de 1984 e finalizada em 5 de julho de 1985. Foi uma das maiores turnês da história do rock. Embora a tour em si tenha sido muito bem sucedida, com duração de 1 ano, tinha deixado a banda exausta e levou a uma pausa para o resto do ano antes da banda começar a trabalhar no álbum Somewhere In Time, em 1986. A tour durou 331 dias e 187 shows.

Banda 
 Bruce Dickinson – voz, guitarra em "Revelations"
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra e segunda voz
 Steve Harris – baixo e segunda voz
 Nicko McBrain – bateria

Set-list 
Churchill Speech (introdução de Aces High)
 "Aces High"
 "2 Minutes to Midnight"
 "The Trooper"
 "Revelations"
 "Flight of Icarus"
 "Rime of the Ancient Mariner"
 "Powerslave"
 "The Number of the Beast"
 "Hallowed be Thy Name"
 "Iron Maiden"
 "Run to the Hills"
 "Running Free"
 "Sanctuary" (somente em 1985)

 Notas
 Na parte europeia da turnê de 1984, assim como em certos shows da parte americana (mais notavelmente os shows no Radio City Music Hall em New York City), uma música adicional foi tocada entre "Revelations" e "Flight of Icarus". A banda tocaria "Wrathchild", "Murders in the Rue Morgue", "Phantom of the Opera", "Children of the Damned" ou "Die With Your Boots On".
 A parte europeia da turnê também viu a banda tocar "Los'fer Words", que foi deixada antes da parte americana da turnê.
 "22 Acacia Avenue" foi tocada no começo da parte europeia, mas também foi deixada antes da parte americana.
 Dave Murray tocaria um solo de guitarra imediatamente após "Powerslave".

Datas 

 Festivais e outras diversas performances
Esse concerto foi parte do "Rock in Rio"

 Cancelamentos
 21 de agosto de 1984: Pordenone, Itália, Parcogalavani
 23 de janeiro de 1985: New York City, Estados Unidos, Radio City Music Hall; cancelado por problemas de saúde.
 24 de janeiro de 1985: New York City, Estados Unidos, Radio City Music Hall; cancelado por problemas de saúde.
 25 de janeiro de 1985: Glens Falls, Estados Unidos, Civic Center; cancelado por problemas de saúde.
 26 de janeiro de 1985: Bethlehem, Estados Unidos, Stabler Arena; cancelado por problemas de saúde.
 O escritor britânico Neil Daniels afirma que algumas propostas de datas Sul-Africanas foram canceladas quando surgiram objeções ao uso da palavra "slavery" (escravidão).

Iron Maiden
Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1984
Turnês musicais de 1985